Bosone ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Bosone (* 1962), italienischer Politiker
 Reva Beck Bosone (1895–1983), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Boso
 Bosonen